Osiedle Majowe w Szczecinie
 Osiedle Majowe w Luboniu

Zobacz też: Osiedle 1 Maja